Джеймс Пэкстон (; род. 23 февраля 1994) — американский актёр. Сын Билла Пэкстона.

Фильмография

Примечания

Ссылки